Esistono più comuni francesi con questo nome

Nozay – Aube
Nozay – Loira Atlantica
Nozay – Essonne